Села:
 Скнилів — Львівська область, Золочівський район
 Скнилів — Львівська область, Львівський район
Залізниця:
 Скнилів — залізнична станція на західній околиці Львова